Gambra peut faire référence à :
un instrument de musique proche de l’ekonting.

Nom de famille
Gambra est un nom de famille porté par les personnalités suivantes :
 (1878-1964), architecte espagnol ;
Rafael Gambra (1920-2004), philosophe espagnol.

Homonymie de patronyme